De Vesdervallei is een economisch-geografische substreek in België langs de Vesder.  Ze vormt de oostelijke uitloper van de Waalse Industrieas. Het gebied sluit in het westen aan bij het Bekken van Luik, met de non-ferrometaalnijverheid (van Prayon) en de metaalverwerkende industrie (te Nessonvaux) in de gemeente Trooz.  Karakteristiek voor de Vesdervallei is het regionaal stedelijk verzorgingscentrum Verviers met zijn eertijds bloeiende wolnijverheid, die sinds de jaren 1960 sterk is afgetakeld. De kleine industriestad Eupen (elektrotechnische, textiel- en voedingsmiddelenindustrie) vormt het meest oostelijke punt van de industriële Vesdervallei.

Streek in Wallonië